Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

32501–32600. • 32601–32700. • 32701–32800. • 32801–32900. • 32901–33000.

Fordítás

További információk 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája